TMA est un sigle peut faire référence à :
Terminal manoeuvring area, zone de contrôle terminale (en aviation) ; 
 Thermomechanical analysis, souvent utilisé à la place du français : analyse thermomécanique (ATM).
 Tierce maintenance applicative, un type de prestation de service informatique
 Tracteur à marche autonome, un matériel de travaux du métro de Paris
 Trans Mediterranean Airways (Liban), selon le code OACI des compagnies aériennes
 Transports Marsan Agglomération, le réseau de transport en commun du Marsan agglomération
 Triméthoxyamphétamine, l'un des dérivés de la mescaline
Soyouz TMA, un type de soyouz - Transport Modifié Anthropométrique
Triméthylaluminium, un composé chimique utilisé en chimie organique et dans l'industrie des semi-conducteurs.